

События

Римская империя 
 Император: Клавдий.
 Консулы: Клавдий (в 5-й раз) и Сервий Корнелий Сципион Сальвидиен Орфит.
 Консулы-суффекты: Луций Кальвенций Вет Карминий и Веспасиан.
 Осторий Скапула присоединил часть Вост. Уэльса и взял в плен Каратака.
 Каратак, предводитель бриттского сопротивления римлянам, пленён и увезён в Рим
 51-80 (ок. 57-76) — Царь Парфии Вологес (Валарш) I.
Хань и Хунну:
 Безуспешные попытки северных Хунну заключить мир с Китаем.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 51 году
 Домициан — римский император из династии Флавиев

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 51 году
 Готарз II — царь Парфии (39—51)
 Вонон II — царь Парфии (51)
 Луций Вителлий — политический и военный деятель Римской империи, консул Римской империи 34, 43, 48 годов
 Митридат Иберийский — царь Армении из династии Фарнавазидов (35—42, 47—51), казнён племянником
 Сосибий — римский учёный и политик, учитель Британника, казнён по навету Агриппины

См. также

Примечания